Titilari bezeichnet mehrere geographische Objekte in Osttimor (Gemeinde Lautém):

 Titilari (Ililai), ein Dorf und Aldeia im Suco Ililai
 ein Dorf im Suco Fuiloro
 eine Aldeia im Suco Lore I